jargon voor smeltkroes, maatschappelijk begrip over de integratie van culturen, zie Smeltkroes (sociologie)
 Melting Pot (Blue Mink), single en LP van Blue Mink over dat begrip
 Melting Pot (Booker T. & the M.G.'s), een muziekalbum van Booker T. & the M.G.'s uit 1971
 Melting Pot (1998), een Amerikaanse/Israëlische film uit 1998 
 Melting Pot Music, een internationaal platenlabel uit Duitsland